Cool Hand Luke – romanzo di Donn Pearce del 1965
 Nick Mano Fredda (Cool Hand Luke) – film del 1967 diretto da Stuart Rosenberg, tratto dal romanzo di Donn Pearce
 Cool Hand Luke – gruppo musicale statunitense